Running Up That Hill – singolo di Kate Bush del 1985
Running Up That Hill – singolo dei Placebo del 2003
Running Up That Hill – singolo dei Within Temptation del 2003